Sewall steht für:

 Sewall (British Columbia), Ort auf Graham Island, Kanada

Sewall ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Sewall (1835–1900), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker
 Charles S. Sewall (1779–1848), US-amerikanischer Politiker
 David Sewall (1735–1825), US-amerikanischer Richter
 Harold M. Sewall (1860–1924), US-amerikanischer Politiker und Diplomat
 Joseph Sewall (1921–2011), US-amerikanischer Politiker
 Jotham Bradbury Sewall (1825–1913), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Lucy Ellen Sewall (1837–1890), US-amerikanische Ärztin
 May Wright Sewall (1844–1920), US-amerikanische Frauenrechtlerin
 Samuel Sewall (1652–1730), britisch-amerikanischer Kaufmann und Richter
 Samuel Sewall (Politiker) (1757–1814), US-amerikanischer Politiker
 Sumner Sewall (1897–1965), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Sewall’s Point, Florida
 Sewell (Begriffsklärung)